Justin Muen Jin (Vancouver, Canadá; 5 de octubre de 2006) es un empresario, propietario de medios canadiense e consejero de 50mMidas.

Inicios 
Jin nació en 2006 en Vancouver, Canadá. Actualmente, él está en la escuela secundaria.

Carrera en los negocios 
Justin Jin fundó 50mMidas durante el período COVID-19. Comenzó con tutoriales de juegos grabados en la computadora portátil de su escuela, hasta que recibió reconocimiento cuando alcanzó las 100,000 visitas de la noche a la mañana. 

Su empresa, 50mMidas, ahora posee varias subsidiarias que publican principalmente contenido de medios, así como un sitio web de noticias y opinión llamado The Vach.

Referencias 

Canadá
Empresas de medios de comunicación
Empresario